Блохино — топоним в России:

 Блохино — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Блохино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Блохино — деревня в Лямбирском районе Мордовии.
 Блохино — село в Бессоновском районе Пензенской области.

См. также 
 Блохин